Vossia (planten), een geslacht van planten uit de grassenfamilie
Vossia (dieren), een geslacht van sabelsprinkhanen